cronenberg são figuras que estão associadas ligadas ao outra criatura, exemplo: mosca e humano

Pessoas
David Cronenberg

Localidades

Cronenberg (Renânia-Palatinado)

Veja também
Kronenberg
Kronenburg

Desambiguação